Randy Bucyk (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Parenté dans le sport 
Il est le neveu du joueur de hockey, Johnny Bucyk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1980-1981 || Northeastern University || ECAC ||31 ||18 ||17 ||35 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Northeastern University || ECAC ||33 ||19 ||17 ||36 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Northeastern University || ECAC ||28 ||16 ||20 ||36 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1983-1984 || Northeastern University || ECAC ||29 ||16 ||13 ||29 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||62 ||21 ||26 ||47 ||20 ||8 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|1985-1986 || Canadiens de Montréal || LNH ||17 ||4 ||2 ||6 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1985-1986 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||43 ||18 ||33 ||51 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||70 ||24 ||39 ||63 ||28 ||17 ||3 ||11 ||14 ||2
|-
|1987-1988 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||75 ||37 ||45 ||82 ||68 ||19 ||7 ||8 ||15 ||12
|-
|1988-1989 || Équipe Canada || Équipe Nationale ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||79 ||28 ||59 ||87 ||24 ||14 ||5 ||5 ||10 ||4
|-
|1989-1990 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||67 ||22 ||41 ||63 ||16 ||11 ||2 ||6 ||8 ||10
|-
|1990-1991 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||18 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|19 || 4 || 2 || 6 || 8 ||2 || 0 || 0 || 0 || 0

 Trophée Ligue américaine de hockey Coupe Calder en 1984-1985Ligue nationale de hockey'''
 Coupe Stanley en 1985-1986

Transactions 

 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
 Le  : signe avec les Flames de Calgary comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en novembre 1962
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché